Wewnętrzny wróg, The Enemy Within
 Wewnętrzny wróg – amerykański film z 1994
 Wewnętrzny wróg (L’Ennemi intime) – francuski film z 2007
 Wewnętrzny wróg – amerykański serial telewizyjny z 2019
 Wewnętrzny wróg – kampania do Warhammer Fantasy